Nuussuup Qaqqaa bezeichnet:
 Nuussuup Qaqqaa (Berg, Nanortalik, nördlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nuussuup Qaqqaa (Berg, Nanortalik, südlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland